Вулиця Юрія Іллєнка (Івано-Франківськ)
 Вулиця Юрія Іллєнка (Кам'янське)
 Вулиця Юрія Іллєнка (Канів)
Вулиця Юрія Іллєнка (Київ)
 Вулиця Юрія Іллєнка (Тернопіль)
 Вулиця Юрія Іллєнка (Черкаси)

Вулиці, названі на честь людей